Riccio ima više značenja:
 Riccio, Arezzo
 Riccio, Chieti